Besko (plaats), plaats in Polen
 Besko (gemeente), gemeente in Polen